Horlepiep (dans)
 Horlepiep (lied)
 Hornpipe (instrument)
 Hornpipe (muzieksoort)